Детское — название населённых пунктов в России:

 Детское — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Детское — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Детское — село, включенное в состав Пионерского в Симферопольском районе Крыма.
 Детское — с 1944 по 1957 г. название села Хуса-Кардоник в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесскии.

См. также